Comitatul DeSoto sau DeSoto County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:

DeSoto County, Florida 
DeSoto County, Mississippi

Vezi și 
De Soto (disambiguation)
DeSoto Parish, Louisiana
USS De Soto County (LST-1171), a post-war Landing Ship Tank of the US Navy